Il Marvel Cinematic Universe (MCU) (in italiano "Universo cinematografico Marvel") è un media franchise creato e prodotto dai Marvel Studios e basato sui personaggi apparsi nei fumetti Marvel Comics. La prima serie a essere prodotta è stata Agents of S.H.I.E.L.D., in onda sulla ABC dalla stagione televisiva 2013-14, seguita da Agent Carter nella stagione televisiva 2014-15. Nella stagione televisiva 2017-18 ha debuttato Marvel's Inhumans, sempre sulla ABC. Nel 2015 hanno debuttato su Netflix le serie televisive Marvel's Daredevil e Marvel's Jessica Jones, a cui sono seguite Marvel's Luke Cage nel 2016 e Marvel's Iron Fist e la miniserie crossover Marvel's The Defenders; sempre nel 2017 verranno distribuite Marvel's The Punisher su Netflix e Marvel's Runaways su Hulu. Nel 2018 debutteranno su Freeform le serie televisive Marvel's Cloak & Dagger e Marvel's New Warriors.

Agents of S.H.I.E.L.D. ha come protagonista Clark Gregg nel ruolo di Phil Coulson, mentre Hayley Atwell interpreta Peggy Carter in Agent Carter, entrambi riprendendo i loro ruoli dai film dell'MCU. Anson Mount è il protagonista di Inhumans nel ruolo di Freccia Nera. Charlie Cox interpreta Matt Murdock / Daredevil in Daredevil, Krysten Ritter interpreta Jessica Jones in Jessica Jones, in cui appare anche Mike Colter nei panni di Luke Cage, protagonista a sua volta della serie omonima. Finn Jones interpreta Danny Rand / Iron Fist in Iron Fist. Cox, Ritter, Colter e Jones riprendono i rispettivi ruoli in The Defenders. Jon Bernthal interpreta Frank Castle / The Punisher, introdotto nella seconda stagione di Daredevil. Gregg Sulkin figura tra i protagonisti di Runways. Olivia Holt e Aubrey Joseph interpretano Tandy Bowen / Dagger e Tyrone Johnson / Cloak in Cloak & Dagger.

Diversi attori sono inoltre apparsi in altri media, tra cui gli stessi Gregg, interprete di Coulson nei film Iron Man, Iron Man 2, Thor, The Avengers, Captain Marvel e nei cortometraggi Il consulente e Scena comica nel raggiungere il martello di Thor; e Atwell, che ha interpretato Carter in Captain America - Il primo Vendicatore, Captain America: The Winter Soldier, Ant-Man, Avengers: Endgame, nel cortometraggio Agente Carter, da cui è tratta la serie omonima, e in Agents of S.H.I.E.L.D. La Atwell è la prima attrice a essere apparsa in più serie televisive dell'MCU.

Serie della ABC 
Per ulteriori informazioni: personaggi di Agents of S.H.I.E.L.D. e di Agent Carter
Legenda
Questa tabella include i membri del cast principale, i personaggi ricorrenti e guest star degne di nota.
Una cella grigia indica che il personaggio non appare nella stagione o che la sua presenza non è stata ancora annunciata.
La P indica che l'attore fa parte del cast principale della stagione.
La A indica che l'attore compare attraverso immagini d'archivio dai film.
SD indica che il personaggio appare in una serie digitale.
La V indica che l'attore ha dato solo voce al personaggio (nella versione originale).

Serie di Netflix 
Per ulteriori informazioni: Personaggi di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders
Legenda
Questa tabella include i membri del cast principale, i personaggi ricorrenti e guest star degne di nota.
Una cella grigia indica che il personaggio non appare nella stagione o che la sua presenza non è stata ancora annunciata.
La P indica che l'attore fa parte del cast principale della stagione.
La A indica che l'attore compare attraverso immagini d'archivio dai film.

Serie "Young Adult" 
Legenda
Questa tabella include i membri del cast principale, i personaggi ricorrenti e guest star degne di nota.
Una cella grigia indica che il personaggio non appare nella stagione o che la sua presenza non è stata ancora annunciata.
La P indica che l'attore fa parte del cast principale della stagione.

Serie di Disney+ 
Legenda
Questa tabella include i membri del cast principale, i personaggi ricorrenti e guest star degne di nota.
Una cella grigia indica che il personaggio non appare nella stagione o che la sua presenza non è stata ancora annunciata.
La P indica che l'attore fa parte del cast principale della stagione.
La A indica che l'attore compare attraverso immagini d'archivio dai film.
SD indica che il personaggio appare in una serie digitale.
La V indica che l'attore ha dato solo voce al personaggio (nella versione originale).

Note

Voci correlate 
 Attori dei film del Marvel Cinematic Universe
 Marvel One-Shots#Personaggi e interpreti

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Serie televisive del Marvel Cinematic Universe
Liste di televisione